Ránki est le patronyme de:
 Dezső Ránki (1951),  pianiste hongrois ;
 György Ránki (1907-1991), compositeur hongrois.